Schweizer Rundfunk und Fernsehen, empresa pública de ràdio i televisió de Suïssa
 Factor de resposta al sèrum (del nom en anglès Serum Response Factor), un factor de transcripció del grup MADS-box